Di seguito è riportato l'elenco di tutte le residenze veneziane della famiglia Contarini:

 Palazzo Contarini Fasan, edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco.
 Palazzo Contarini del Bovolo, edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco.
 Palazzo Corner Contarini dei Cavalli, edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco.
 Palazzo Contarini a San Beneto, edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco.
 Palazzo Contarini a Santa Maria Zobenigo, edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco.
 Palazzo Contarini delle Figure, edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco.
 Palazzo Contarini Pisani, edificio veneziano sito nel sestiere di Cannaregio.
 Palazzo Correr Contarini Zorzi, edificio veneziano sito nel sestiere di Cannaregio.
 Palazzo Contarini Dal Zaffo, edificio veneziano sito nel sestiere di Cannaregio.
 Palazzo Contarini Polignac, edificio veneziano sito nel sestiere di Dorsoduro.
 Palazzi Contarini degli Scrigni e Corfù, edifici veneziani siti nel sestiere di Dorsoduro. 
 Palazzo Contarini Michiel, edificio veneziano sito nel sestiere di Dorsoduro.
 Palazzo Contarini dalla Porta di Ferro, edificio veneziano sito nel sestiere di Castello.
 Palazzo Contarini, edificio veneziano sito nel sestiere di Castello.
 Palazzo Foscari Contarini, edificio veneziano sito nel sestiere di Santa Croce.
 Palazzo Contarini, edificio veneziano sito nel sestiere di Santa Croce.

Pagine correlate 

 Villa Contarini